Список ссавців Йорданії містить перелік з 83 видів ссавців, зареєстрованих на території Йорданії згідно з МСОП. У список не включені регіонально вимерлі (а це ведмідь бурий, конгоні), забрідлі та свійські види. 

Із 83 зазначених в таблиці видів, 2 — перебувають під загрозою вимирання, 11 є уразливими, 6 — близькі до загрозливого стану, для 3 видів даних недостатньо.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Йорданія
 
Списки:Йорданія